Seppo Harjanne (28 de febrero de 1948) es un copiloto de rally finlandés, actualmente retirado que ha competido en el Campeonato Mundial de Rally desde 1974 a 1997 con diferentes pilotos: Timo Salonen, Tommi Makinen, Erkki Pitkanen, Pentti Airikkala, Hannu Mikkola, entre otros. Ha sido campeón del mundo con Timo Salonen en 1985 y con Tommi Makinen en 1996 y 1997, consiguiendo además, un total de 20 victorias.

Resultados

Resultados completos en WRC

Referencias

Enlaces externos 
 Seppo Harjanne. juwra.com
 Seppo Harjanne. rallybase.nl

Copilotos de rally
Pilotos de rally de Finlandia
Nacidos en Helsinki